Никола́й Зару́бин:
 
 Зарубин, Николай Николаевич (1893—1942) — советский филолог и литературовед.
 Зарубин, Николай Павлович (1845–1909) — управляющий Уфимской казенной палатой в 1890—1909 годах.